Sint-Hendrikskerk (Merelbeke)
 Sint-Hendrikskerk (Woluwe), België
 Sint-Hendrikskerk (St. Henry), Ohio, Verenigde Staten